Keresztury József Alajos (1755–1825) történész, bölcsészeti doktor, egyetemi tanár
 Keresztúry József (1739–1794) író, jezsuita szerzetes, szerkesztő, udvari ágens, ügyvéd